Westring är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Westring 227
 Vestring 71
Tillsammans blir detta 298 personer.

Personer med efternamnet Westring
 Ambrosius Westring (1692–1752), teolog, professor
 Claes Westring (1893–1975), diplomat
 Ewa Westling (född 1944), posttjänsteman, mor till Prins Daniel
 Gustaf Adolf Westring (1900–1963), militär
 Hjalmar Westring (1857–1926), ämbetsman och politiker
 Johan Peter Westring (1753–1833), läkare och naturforskare
 Niklas Westring (1797–1882), zoolog
 Olof Westring (född 1973), balettdansare
 Marcus Westring (född 1984), snickare

Se även
 Westring (auktor)

Källor

Svenska efternamn